Заставка — многозначный термин.

 Заставка или скринсейвер — функция или отдельная программа гашения экрана при простое компьютера (или иного устройства), призванная снизить непроизводительный износ оборудования и его отдельных частей, а иногда и энергопотребление.
 Вступительная заставка или опенинг (англ. title sequence, opening, сокращённо OP) — художественный метод, посредством которого в фильмах (телевизионных передачах и компьютерные играх) представляется название произведения, имена создателей и актёров.
 Заставка в полиграфии — картинка наверху первой страницы издания или перед новым разделом.

См. также 
 
 Заставки